Le Tartu Rock est un club estonien de basket-ball appartenant à l'élite du championnat estonien.  Le club, basé dans la ville de Tartu, joue également en Ligue baltique.

Historique

Différents noms 
 Depuis 2012 : Tartu Ülikool / Rock
 2011 - 2012 : Tartu Ülikool
 2001 - 2011 : Tartu Ülikool / Rock
 1999 - 2001 : Tartu Ülikool / Delta
 1997 - 1999 : SK Polaris
 1995 - 1997 : Tartu KK
 1994 - 1995 : Tartu Gaas

Palmarès 
 Champion d'Estonie : 1938, 1939, 1940, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1956, 1958, 1959, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2010 et 2015
 Coupe d'Estonie :  1950, 1952, 1956, 1958, 1974, 1976, 1979, 2000, 2001, 2002, 2004, 2009, 2010, 2011, 2013  
 Coupe baltique : 2010
 Champion d'URSS : 1949

Entraîneurs 
 2006-2007 :  Algirdas Brazys
 2012-2017 :  Gert Kullamäe
 2018-2019 :  Joosep Toome

Joueurs célèbres ou marquants 
 Giorgi Tsintsadze
 Viktor Sanikidze
 Justin Ingram

Entraîneurs successifs

Liens externes 
   Site officiel

Club de basket-ball en Estonie
Club sportif à Tartu
Université de Tartu